Nagato se puede referir a:

 Nagato, una ciudad japonesa de la prefectura de Yamaguchi.
 Nagato, una población japonesa de la prefectura de Nagano.
 Provincia de Nagato, una antigua provincia japonesa.
 Nagato, un acorazado de la Armada Imperial Japonesa.
 Yuki Nagato, personaje de la serie La melancolía de Haruhi Suzumiya.
 Nagato, un personaje de la serie Naruto.